Herb gminy Poświętne (powiat białostocki)
 Herb gminy Poświętne (powiat opoczyński)
 Herb gminy Poświętne (powiat wołomiński)